Железново́дск:

 Железноводск — город краевого подчинения в России, в Ставропольском крае, город-курорт федерального значения.
 Железноводск — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Железноводский